Die Liste von Flüssen in Ungarn enthält eine Auswahl der längsten Fließgewässer in Ungarn.

Liste 
Diese Liste enthält eine Auswahl von Flüssen, die innerhalb Ungarns mindestens 50 km lang sind.

Quelle 
Magyarország legnagyobb folyói In: Zentrales Statistikbüro Ungarns (KSH) abgerufen am 27. November 2021

!
Ungarn